De Grand Prix-wegrace van Groot-Brittannië 2001 was de achtste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2001. De race werd verreden op 8 juli 2001 op Donington Park in North West Leicestershire, Verenigd Koninkrijk.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

500 cc

250 cc

125 cc

2001
Groot-Brittannië